Kerma (miasto) – starożytne miasto w Nubii
 Królestwo Kerma – starożytne królestwo
 Kerma (fizyka) – wielkość fizyczna używana w radiologii i dozymetrii promieniowania